Ackumulator kan syfta på:
 Ackumulator (processor) – ett särskilt processorregister i äldre och enklare processorer där varje beräkningsresultat från den aritmetisk-logiska enheten mellanlagras, exempelvis varje delsumma vid summering av en talföljd
 Ackumulator (elektricitet) – en kemisk spänningskälla som går att återställa
 Ackumulator (hydraulik) – en trycklagringsreservoar där icke komprimerbar hydraulisk vätska hålls under tryck med hjälp av en extern källa
 Ackumulatorlok – ett lok som drivs av elmotorer som får ström från ackumulatorer
 Ackumulatortank – värmeisolerad tank som fungerar som varmvattenbuffert

Företag
 Ackumulator AB Jungner – tidigare svenskt numera franskt företag för tillverkning av nickel-järnbatterier

Se även
 Kumulativ